Das Wort Einleitung bezeichnet:
 ein einführendes Kapitel eines Textes, für fiktionale Texte siehe Prolog (Literatur)
 die ersten Absätze eines kürzeren Textes, beispielsweise eines Artikels
 der Beginn einer Rede, siehe Exordium (Rhetorik)
 die Einbringung von flüssigen oder festen Stoffen in ein Gewässer
 das erste Stadium der Narkose
 Geburtseinleitung, die künstliche Herbeiführung einer Geburt
 den optionalen Beginn einer Sonatenhauptsatzform

Siehe auch: